Дорнек () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Дорнах.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 74,63  км². Население 19 191 чел. Официальный код  —  1104.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа кантона Золотурн